Există mai multe persoane numite Nicolae Stanciu:

 Nicolae Stanciu, căpitan al echipei Rapid care a câștigat titlul de Campioană a României în 1999
 Nicușor Stanciu, mijlocaș la SK Slavia Praga
 Nicolae N. Stanciu, inginer